Kassabian ist der Familienname folgender Personen:

 Pjusant Kassabian (* 1941), bulgarischer Badmintonspieler und -funktionär
 Rita Kassabian, US-amerikanische Komponistin

Siehe auch:
 Kasabian